Le liman d'Akhtanizovskiy, en russe , , est un liman de Russie situé en bordure de la mer d'Azov au nord. Il se trouve dans la péninsule de Taman, entouré d'autres limans, Kiziltashskiy, Kurchanskiy, Starotitarovskiy, Tsokur, Vityazevskiy, ainsi que la baie de Taman. La ville d'Akhtanizovskaya se trouve sur son rivage.

Akhtanizovskiy
Akhtanizovskiy
Kraï de Krasnodar